Olsa heißen folgende geographische Objekte:
 Olsa (Gemeinde Friesach), Ortsteil der Stadtgemeinde Friesach, Kärnten

Gewässer:
 Olsa (Metnitz), Nebenfluss der Metnitz in Kärnten
 Olsa, Nebenfluss der Oder in Polen und Tschechien

OLSA ist die Abkürzung für
 Oldenburger Satztest, audiometrische Methode zur Untersuchung des Sprachverstehens von Sätzen im Störgeräusch

Abkürzung